Porsche 991 — внутреннее обозначение для седьмого поколения Porsche 911, который был представлен во Франкфуртском автосалоне 15 сентября 2011 года в качестве замены 997. Первые фотографии и информация были найдены 23 августа 2011 года.

В настоящее время оснащается 2 двигателями объёмом 3,4 и 3,8 литра, а также дополнительно системой «старт-стоп» и электромеханическим усилителем руля. Автомобиль также оснащается новой семиступенчатой механической коробкой передач, впервые применённой в производстве автомобилей, наряду с семиступенчатой преселективной коробкой передач с двойным сцеплением, которая была доступна ещё у 997.

По сравнению с предыдущей моделью Porsche 997, колёсная база 991 увеличена на 100 мм до 2450 мм, общая длина — на 70 мм до 4490 мм. Новый Transaxle был разработан так, что задние колеса были перемещены на 76 мм назад по отношению к положению двигателя, что значительно улучшает распределение веса и характеристики нового 911. В связи с использованием высокопрочных сталей, алюминия и некоторых сплавов масса была уменьшена на 45 кг до 1470 кг.

Изображения 991 были опубликованы в Интернете 18 августа 2011 года, до официального дебюта автомобиля. Фотографии 991-го показали, что Porsche сделал эволюционный шаг в дизайне, так же, как и в предыдущих поколениях 997 и 996.

Porsche 991 получил титул World Performance Car 2012, вскоре после того, как умер знаменитый дизайнер Porsche Фердинанд Александр Порше.

В марте 2013 года на Женевском автосалоне было показано купе 911 GT3. Оно имеет тот же 3,8-литровый двигатель с увеличенной до 475 л. с. мощностью и 7-ступенчатую коробку передач Porsche Doppelkupplung.

В мае 2013 года была представлена модель 911 Turbo — самая мощная в линейке моделей 911. Она оснащается форсированным до 520 лошадиных сил 3,8-литровым двигателем и исключительно роботизированной трансмиссией (раньше модели Turbo оснащались механической коробкой передач). Кроме того, наряду с моделью Turbo появилась модель Turbo S, мощность которой была увеличена до 560 л. с.

На Женевском автосалоне-2015 дебютировал Porsche 911 GT3 RS в кузове 991. Автомобиль получил новый 4-литровый двигатель с мощностью 500 л. с. и 7-ступенчатую роботизированную КП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с. Максимальная скорость — 310 км/ч. Масса автомобиля 1420 кг, на 10 килограммов легче стандартного GT3. 911 GT3 RS проехал круг Нюрбургринга за 7 минут 20 секунд. Для сравнения, прежний GT3 RS(997) и полноприводный 911 Turbo S на 7 секунд медленнее.

1 марта 2016 года на был представлен 911R. Он имеет много общего с GT3RS, но есть и различия, был убран каркас безопасности, задний спойлер и облегчён кузов, что позволило снизить массу на 50 килограммов. Автомобиль комплектуется исключительно шестиступенчатой механической коробкой передач, максимальная скорость составляет 323 км/ч. Тираж автомобиля ограничен 991 экземпляром.

Двигатели

Характеристики 

(SC) = Sport Chrono
(PK) = Powerkit

Рестайлинг (991.2) 
В 2015 году на автосалоне во Франкфурте было представлено обновлённое семейство Porsche 911, получившее индекс 991.2. Прежние моторы объёмом 3,4 и 3,8 л уступили место новому оппозитному 6-цилиндровому двигателю 3,0 л с двумя турбокомпрессорами. 
Базовая Carrera получила мотор мощностью 370 л. с. и моментом 450 Н·м, разгон с семиступенчатой МКП занимает 4,6 с, с семиступенчатой роботизированной PDK — 4,4 с, а с пакетом Sport Chrono — 4,2 с. Это на 0,2 с быстрее, чем прежде. Максимальная скорость выросла на 6 км/ч до 295 км/ч (МКПП) и до 293 км/ч (РКПП). В то время как Carrera S — 420 л. с., 500 Н·м, динамика  улучшилась на 0,2 с — до 3,9 с (PDK, Sport Chrono). Максимальная скорость выросла на 4 км/ч (до 308 км/ч с МКПП и 306 км/ч с PDK) 

В декабре 2015 года были представлены обновленные 911 Turbo и 911 Turbo S. На версии Turbo битурбодвигатель 3,8 л теперь выдаёт 540 л. с. (+20 л. с.), а на модели S — 580 л. с. На разгон до 100 км/ч купе Porsche 911 Turbo с пакетом Sport Chrono требуется теперь 3.0 с, а Turbo S — всего 2,9 с. Максимальная скорость — 320 и 330 км/ч соответственно.

Двигатели

Характеристики

Примечания

Ссылки 
 Автомобиль на официальном сайте Porsche

991